Хохло́в, Алексе́й:
 Хохлов, Алексей Алексеевич (род. 1957) — глава администрации города Иваново.
 Хохлов, Алексей Ремович (род. 1954) — советский и российский физик, академик РАН.